Tesla, Nikola Tesla (1856–1943) fizikus, feltaláló, villamosmérnök, filozófus
Tudomány
 tesla, a mágneses indukció mértékegysége
 Tesla holdkráter
 Tesla-tekercs, Nikola Tesla találmánya
 2244 Tesla, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida
 TESLA, TeV-Energy Superconducting Linear Accelerator projekt rövidítése (2000)
Zene
 Tesla, Constantine Koukias operája
 Tesla, amerikai hard rock együttes
Cégek
 Tesla, csehországi elektronikai vállalat
 Nikola Tesla (Radioindustrija Nikola Tesla; Beograd), jugoszláv rádiógyártó vállalat 1947 és 1959 között
 Tesla, Inc. (korábban Tesla Motors), kaliforniai elektromos autókat, napelemek és energia tároló egységeket fejlesztő és gyártó cég
egyéb
 Tesla Lindocruz (Tesra Lindocruz, Tesura Rindokurutsu), a Bleach című anime és manga mellékszereplője